Henryk Kossowski (1815–1878) – polski rzeźbiarz, ojciec
 Henryk Piotr Kossowski (1828–1903) – polski duchowny katolicki, biskup
 Henryk Kossowski (1855–1921) – polski rzeźbiarz, syn